Galia Club peut désigner :
 Galia Club Aïn Sefra, club algérien de football basé à Aïn Sefra ;
 Galia Club de Mascara, club algérien de football basé dans la Wilaya de Mascara.

Voir aussi